Johann Georg von Sachsen-Eisenach ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg I. (Sachsen-Eisenach) (1634–1686), Herzog von Sachsen-Eisenach 
 Johann Georg II. (Sachsen-Eisenach) (1665–1698), Herzog von Sachsen-Eisenach